Hossein Alizadeh (componist) (1951), Iraans componist
 Hossein Alizadeh (wielrenner) (1988), Iraans wielrenner